Стршибро (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Тахов Пльзенского края.

История 
Название города происходит от слова «серебро» (чеш. stříbro), которое раньше добывалось в этой местности. Традиционное немецкое название происходит от немецкого названия реки Мже — Мис. Первое упоминание относится к 1183 году; получил статус города с 1263 года.

География 
Расположен на берегу реки Мже, примерно в 25 км к западу от города Пльзень, на высоте 443 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края